За́єць — українське прізвище утворене від заєць.

Відомі носії 
 Заєць Авакум Корнійович (1898—1986) — український священик, протоієрей, фундатор УАПЦ на Нікопольщині.
 Заїць Владислав Юрійович (2014—2021) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Заєць Антон Павлович — старший лейтенант запасу Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Заєць Борис Михайлович (1932—2007) — народний артист України.
 Заєць Віталій Миколайович ( 1973) — український баяніст, мистецтвознавець.
 Заєць Володимир Аполлінарійович (1949—2002) — радянський та український письменник-фантаст.
 Заєць Володимир Володимирович ( 1960) — український політик.
 Заєць Іван Іванович (1922—2007) — український історик, археолог, краєзнавець, полковник, дослідник Трипільської культури Вінниччини.
 Заєць Іван Олександрович ( 1952) — український політик, народний депутат Верховної Ради України І, ІІ, III, IV та VI скликань.
 Заєць Леонід Костянтинович (,  1958) — державний діяч Білорусі, міністр сільського господарства і продовольства Республіки Білорусь з 21 серпня 2012 року.
 Заєць Марія Василівна (1912—?) — український радянський діяч, ланкова колгоспу. Депутат Верховної Ради УРСР 5-го скликання. Герой Соціалістичної Праці.
 Заєць Микола Мартинович (1902—1938) — український бандурист.
 Заєць Михайло Іванович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Заєць Михайло Миколайович (Заяць) (1921—1952) — діяч УПА.
 Заєць Михайло Михайлович (1975—2015) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Заєць Олександр Леонідович (1962—2007) — колишній український футболіст, що грав на позиції нападника.
 Заєць Олексій Євгенович (1981—2014) — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Заєць Руслан Миколайович (1984—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Заєць Сергій Анатолійович (нар. 1969) — український футболіст, захисник, півзахисник.

Див. також 
 Заєць (значення)
 Заяць — прізвище.

Примітки